Sattar ist der Familienname folgender Personen:

 Abdus Sattar (1906–1985), Politiker in Bangladesch
 Aziz Sattar (1925–2014), malaysischer Schauspieler
 Majid Sattar (* 1970), Journalist und politischer Redakteur der FAZ
 Mohammad Abdus Sattar (1925–2011), indischer Fußballspieler
 Reefat Bin-Sattar (* 1974), bangladeschischer Schachgroßmeister
 Sabine Ruß-Sattar (* 1962), deutsche Politologin